Bon Accord kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bon Accord (ort i Kanada), Alberta,

Sydafrika 

 Bon Accord Dam, reservoar, Gauteng, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar